Denumirea de Kovacevți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kovacevți, un sat în comuna Kovacevți, regiunea Pernik;
 Kovacevți, un sat în comuna Samokov, regiunea Sofia.